Kamille kan henvise til:

 Kamille (Matricaria), en planteslægt
Vellugtende Kamille (Matricaria recutita)
Skivekamille (Matricaria discoidea)
 Kamille (Tripleurospermum), en anden planteslægt
 Lugtløs kamille ((Tripleurospermum perforatum), en urt
 Strandkamille, en en to- eller flerårig plante i kurvblomst-familien